Кипре́гель — механический или оптический геодезический прибор, предназначенный для измерения превышений, расстояний, вертикальных углов, графического построения направлений и нанесения их на топоплан ландшафта. Кипрегель входит в состав мензульного комплекта для топографической съёмки местности.

Описание

Кипрегель обычно включает в себя:

 стойку (колонку);
 зрительную трубу с дальномерными нитями или визир;
 вертикальный круг (лимб) с градусными делениями для определения углов наклона;
 цилиндрический уровень, который используется для нивелирования (как нивелир);
 масштабную линейку отображения съемочных точек на мензульном планшете.

При помощи кипрегеля визируют съёмочные точки, по нитям дальномера определяют расстояние до точки, по вертикальному углу и расстоянию определяют превышение точки и с помощью линейки наносят на планшет линию на точку и расстояние до неё.

В настоящее время мензульный комплект, включая кипрегель, практически не используется в топографической съёмке, которая обычно выполняется теодолитами и тахеометрами.

См. также 
 Мензульная съёмка

Примечания

Литература 
 Захаров А. И. «Геодезические приборы». Справочник. М., «Недра», 1989.

Ссылки 

 Мензульная съёмка с помощью кипрегеля.

 

Геодезические приборы
Угломерные приборы и инструменты